Соревнования по тяжёлой атлетике на III летней Спартакиаде народов СССР прошли с 27 по 31 июля 1963 года в Москве. В рамках этого турнира был также проведён 38-й чемпионат СССР. 316 участников из команд союзных республик, Москвы и Ленинграда были разделены на 9 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Ссылки 
 

Летняя Спартакиада народов СССР 1963
Тяжёлая атлетика на Спартакиадах народов СССР
Чемпионат СССР по тяжёлой атлетике 1963
Чемпионаты СССР в 1963 году
1963 год в тяжёлой атлетике
1963 год в Москве
Июль 1963 года